Edward (Albert) Feigenbaum (en)
 Mitchell (Jay) Feigenbaum

 de constante van Feigenbaum